40e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 40e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 40e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid